

Zobacz też 
 Najgłębsze jeziora Polski

Uwagi

Przypisy 

Jeziora
Listy jezior